Reusse ist der Familienname folgender Personen:

 Linn Reusse (* 1992), deutsche Schauspielerin
 Peter Reusse (1941–2022), deutscher Schauspieler und Schriftsteller
 Sebastian Reusse (* 1965), deutscher Schauspieler
 Stephan Reusse (* 1954), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Reuse (Begriffsklärung)